Children Running Through è il quinto album in studio della cantautrice statunitense Patty Griffin, pubblicato nel 2007.

Tracce
You'll Remember – 2:07
Stay on the Ride – 5:17
Trapeze – 4:23
Getting Ready – 3:15
Burgundy Shoes – 3:26
Heavenly Day – 3:45
No Bad News – 4:02
Railroad Wings – 3:59
Up to the Mountain (MLK Song) – 4:08
I Don't Ever Give Up – 4:00
Someone Else's Tomorrow – 4:06
Crying Over – 4:37

Collegamenti esterni